Schweger steht für:
Helmut Schweger (* 1959), deutscher Fußballspieler
Peter P. Schweger (1935–2022), deutsch-österreichischer Architekt